Antiokia eller Antiochia kan syfta på:

Historiska städer grundade av monarker från Seleukidiska riket 
 Antiokia – en forntida stad i norra Syrien, och ett av de tidiga patriarksätena
 Antiokia i Pisidien – en stad i Mindre Asien
 Antiochia ad Maeandrum – en stad i dagens västra Turkiet
 Antiochia ad Arabis – en stad i Osrhoëniska riket i Mesopotamien

Första korståget
 Furstendömet Antiokia – en korsfararstat under Medeltiden 1098–1268

Se även
 Patriark av Antiokia – flera
 Antioquia – colombianskt departement